De zwarte parel (Jommeke), een strip van Jef Nijs in de Jommeke-reeks
 De zwarte parel (Djinn), een strip van Ana Miralles en Jean Dufaux in de Djinn-reeks
 Parel afkomstig van speciaal soort pareloester Pinctada margaritifera uit Frans Polynesië